Булган (ранее Булганский аймак; ) — аймак в Монголии.

Общие сведения 
Аймак Булган был образован в 1938 году. Площадь его составляет 48 733 км². Численность населения — 53 065 человек (на конец 2010 года). Плотность населения — 1,09 чел./км². Административный центр — город Булган. Аймак подразделяется на 15 сомонов.

География 
Булган расположен в северной части Монголии. Его граница на севере является также и государственной границей между Монголией и Россией. На западе от Булгана находится аймак Хувсгел, на юге и юго-западе — аймаки Архангай и Уверхангай, на юго-востоке — Туве, на востоке — Сэлэнгэ и небольшой аймак Орхон, образованный в 1994 году из части территории Булгана и города центрального подчинения Эрдэнэт.

Через Булган протекают две крупнейшие реки Монголии — Селенга и Орхон, благодаря чему его земли весьма благоприятствуют ведению сельского хозяйства. Северные районы аймака — это поросшие лиственничной тайгой горы, достигающие высоты 2000 метров. На юге лежат степные равнины.

Административное деление 

 

* - Город Булган является административным центром аймака Булган.

Примечания 

Булган